L'edizione 1995-96 della League of Wales vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Ken McKenna (Conwy Town), con 38 reti.

Classifica finale 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato gallese di calcio